Руксандра Драгомір Іліє і Надія Петрова були чинними чемпіонками, але того року не брали участі.

Кетрін Берклей і Мартіна Мюллер виграли титул, у фіналі перемігши пару Б'янка Ламаде і Магдалена Малеєва з рахунком 6–4, 7–5.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw (WTA) 

Жінки, парний розряд
Парний розряд